Серге́й Костю́к:
 Костюк, Сергей Анатольевич (род. 1978) — казахстанский футболист, полузащитник.
 Костюк, Сергей Владимирович (род. 1986) — украинский футболист, полузащитник.